Nober ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Nober (1912–1980), deutscher Jesuit, Bibliothekar und Bibliograf
 Roger Nober (* 1964), US-amerikanischer Eisenbahnmanager